

Geografia

Italia 
 Cascina Canobbio – cascina nel comune di Mediglia (Lombardia)

Svizzera 
 Canobbio – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Alessandro Canobbio (1532/1535 – 1607/1608) – notaio e giurista italiano
 Carlo Canobbio (1741  – 1822) – compositore e violinista italiano
 Andrea Canobbio (1962) – scrittore e traduttore italiano
 Osvaldo Canobbio (1973) – calciatore uruguaiano
 Fabián Canobbio (1980) – calciatore uruguaiano
 Agustín Canobbio (1998) – calciatore uruguaiano

Pagine correlate 
 Cannobio